Arijci:
 Suvremeni znanstveni termin za indoiranske narode
 Zastarjeli znanstveni termin za indoeuropske narode
 Rasistički koncept tzv. arijske rase